

Geografia
 Kronberg im Taunus – città tedesca, situata nel land dell'Assia

Persone
 Claes Kronberg – calciatore danese
 Eric Kronberg – ex calciatore statunitense
 Julius Kronberg – pittore svedese